Особняк Л. Я. Гельтищевой — здание в центре Москвы (Средний Овчинниковский пер., д. 8, стр. 1). Построен в 1904 году архитектором Ф. Ф. Воскресенским в стиле модерн. Особняк Лидии Яковлевны Гельтищевой имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

История 
В 1834 году «купеческий сын» Стебнев выстроил в Среднем Овчинниковском переулке двухэтажный каменный дом.

В середине XIX века в особняке селится мещанин Яков Федорович Тихонов вместе со своей семьёй – второй женой Анной Парамоновной Тихоновой и детьми. При доме он открывает небольшой завод по производству лака. Владельцем здания в это время значится некий Степанов.

В 1858 Тихонов становится купцом второй гильдии, о чём свидетельствует запись в книге «Материалы для истории Московского купечества», т.9, ревизия X. Интересно, что в той записи перечисляются дети Якова Федоровича, но Лидии Яковлевны, последней хозяйки особняка, среди них ещё нет.

Не позднее 1863 года Яков Федорович выкупает особняк, и до революции он и завод при доме принадлежат членам семьи Тихонова.

В 1878 году Яков Федорович умирает, и особняк вместе с лаковым заводом и москательной лавкой переходит к его вдове Анне Парамоновне Тихоновой.

В конце 1870-х младшая дочь Тихоновых Лидия Яковлевна выходит замуж за Ивана Егоровича Гельтищева, который становится управляющим лавки Тихоновых и поселяется в доме Тихоновых. 

В 1888 году Анна Парамоновна Тихонова реорганизует доставшееся от мужа предприятие, и появляется Торговый дом «Анна Тихонова и Ко». Его учредителем становится сама Анна Парамоновна, а вкладчиком – Иван Егорович Гельтищев.

В 1903 году Анна Парамоновна Тихонова умирает, и особняк переходит к её младшей дочери Лидии Яковлевне Гельтищевой, а Торговый дом «Анна Тихонова и Ко» - к обоим супругам, и они превращают его в торгово-фабричное товарищество «Анна Тихонова и Ко», позднее название изменяется на «Преемник Торгового дома А. Тихоновой и Ко, И. Е. Гельтищев и Ко». Учредителем становится Иван Егорович, вкладчиком – его жена Лидия Яковлевна. 

Получив наследство, Лидия Яковлевна заказывает у Ф.Ф. Воскресенского перестройку особняка, в том числе просит изобразить на фасаде вензеля владельцев дома – Лидии и Ивана Гельтищевых. Бывший дом Стебнева стал его средней частью, по бокам были сделаны пристройки.

Архитектура 
Особняк Лидии Яковлевны Гельтищевой является одним из ярких образцов московского модерна. В оформлении широко использованы растительные мотивы. Фасад небольшого здания покрыт бирюзовой глазурованной плиткой. В обрамлениях окон множество лепных декоративных деталей (листья и цветы репейника). Ниша парадного входа оформлена колоннами тосканского ордера. На крыше — слуховые окна необычных форм. На аттике установлено несколько тумб с шарами, а также декоративный факел на подставке.

В центре главного фасада — двухчастное «итальянское» окно, состоящее из двух полуциркульных окошек, объединённых арочной нишей. Над этим окном на аттике помещено мозаичное панно, где на золотом фоне изображены орхидеи. На фасаде можно заметить и вензель владелицы особняка Лидии Яковлевны Гельтищевой и её супруга Ивана Егоровича Гельтищева. Окна полуподвального этажа закрыты коваными решётками с цветами ириса. Интерьер здания сохранился в почти неизменном виде, он оформлен с использованием керамики, металлических деталей и лепнины.

Примечания 

Здания и сооружения Замоскворечья
Архитектура московского модерна
Здания и сооружения, построенные в 1904 году в Москве